Ряд Мёбиуса — функциональный ряд вида:
 ,
примечательный тем, что был исследован Мёбиусом в 1832 году, и послужил одной из мотиваций для введения функции Мёбиуса , в дальнейшем получившей множество применений в теории чисел и смежных областях. Формула обращения для ряда, которую обнаружил Мёбиус:
 .

Наряду с формулами обращения Мёбиуса для конечных функциональных рядов, данное обращение является прямым следствием свойств свёртки Дирихле, в связи с тем, что функция Мёбиуса является обращением Дирихле единичной функции, то есть , где  — свёртка Дирихле, а  — единица кольца Дирихле.

Литература 
 
 ; см. также комментарии к английскому переводу статьи: 

Теория чисел